Базякін Дмитро (* ??  — †??) — козак Армії УНР.

Життєпис 
Народився у містечку Середино-Буда Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії.

В Українському війську був у лавах саперної сотні 9-го технічного куріня Дієвої Армії УНР.

Література 
 Моренець В., Шевченко В. Ічнянці в Армії УНР. – Чернігів, 2013. – С. 238

Вояки Армії УНР